Kantvilas se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gintaras Kantvilas
 Ginteras Kantvilas